Линьо́ль-ле-Шато́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Бар-сюр-Об. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10197.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 203 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 116 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 92 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 92 активных работали 88 человек (50 мужчин и 38 женщин), безработных было 4 (2 мужчины и 2 женщины). Среди 24 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об